Anema e core – brano musicale di Salve D'Esposito e Tito Manlio
 Anema e core – brano musicale di Pino Daniele pubblicato come singolo nel 2008
 Anema e core – film del 1951 diretto da Mario Mattoli